Junkermühle bezeichnet
 Junkermühle (Neu-Bamberg) in Rheinland-Pfalz
 Junkermühle (Kürten) in Nordrhein-Westfalen